Meunet kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Meunet-sur-Vatan, departementet Indre i regionen Centre-Val de Loire, 
 Meunet-Planches, departementet Indre i regionen Centre-Val de Loire,